Brunton peut désigner :

Nom de famille

 Guy Brunton (1878-1948), égyptologue britannique ;
 Mary Brunton (1778-1818), romancière écossaise ;
 Paul Brunton (1898-1981), mystique et écrivain britannique ;
 Richard Henry Brunton (1841-1901), ingénieur écossais ;
 William Brunton (1777-1851), ingénieur écossais ;
 Winifred Brunton (1880-1959), illustratrice et égyptologue sud-africaine ;

Toponymes 

 , un village près d'Alnwick, dans le Northumberland, en Angleterre ;
 , un petit village près de Hexham, dans le Northumberland, en Angleterre ;
 , un hameau près de Collingbourne Kingston, dans le Wiltshire, en Angleterre ;
 , un terrain de cricket à Radlett, dans le Hertfordshire, en Angleterre ;
 , un hameau dans le Fife, en Écosse.